Plaats in het Verenigd Koninkrijk: 
Shrewsbury (Engeland)

Plaats in Australië:
Shrewsbury Rock (Queensland) 

Plaats in de Verenigde Staten:
 Shrewsbury (Massachusetts)
 Shrewsbury (Missouri)
 Shrewsbury (New Jersey)
 Shrewsbury (Pennsylvania)

School:
 Shrewsbury School
 Shrewsbury International School

Voetbal:
 Shrewsbury Town